

Pessoas
Leko Machado
Ivan Leko
Jerko Leko
Péter Lékó

Veja também
Leco

Desambiguação